G55 ou G.55 peut faire référence à :
 compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fiat G.55 Centauro, un avion de chasse italien de la Seconde Guerre mondiale ;
 HMS Lightning (G55), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres